Pietro VII di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta dal 1809 al 1852
 Pietro VII di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1997 al 2004